Whatever (« N'importe quoi » ou « Qu'importe » en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 Whatever Works, un film de Woody Allen.

Musique

Albums 
 Whatever, un album du groupe The Friends of Distinction publié en 1970.
 Whatever, un album de Aimee Mann publié en 1993.
 Whatever, un album de Green Velvet publié en 2001.
 Whatever, un album de Jennifer Batten publié en 2007.
 Whatever, un album du groupe Hot Chelle Rae publié en 2011.

Chansons 
 Whatever, une chanson du groupe Oasis publiée en 1994.
 Whatever, une chanson d'Ayumi Hamasaki publiée en 1999.

Youtube 
 Whatever, une chaîne Youtube basée sur des caméras-cachées.